Эмиль Те́йле (, р. в 1830 году в Грюнберг, ум. в 1914 г. в Туле) — прусский подданный. Оружейный мастер на «Императорском Тульском оружейном заводе Главного артиллерийского управления». Отработав больше 50-ти лет на данном оборонном предприятии внес существенный вклад в модификации и характеристики ружей и прочей продукции, выпускаемой заводом, был широко известен и пользовался уважением не только в среде тульских оружейников, но и во всем городе Тула. Занимаемые должности: «Контролер качества», «Ружейный мастер», «Старший классный мастер». Старший брат известного тульского фабриканта Рейнгольда Тейле.

Биография 

Прусский подданный Эмиль Тейле прибыл с семьей в г. Тула в начале 1860х годов и сразу начал работать по специальности на «Императорском Тульском оружейном заводе». Причиной эмиграции из Пруссии в Россию был недостаточный доход Эмиля Тейле и, как следствие, невозможность легализовать брак с его первой женой Луизой. Так их первая дочь Берта Тейле (1855 г. р.) была записана на родине как «незаконнорожденная» — в графе «отец» отоял прочерк.

В XIX веке в Пруссии работа жениха на фабрике не являлась достаточным основанием для регистрации брака. Данные ограничения вели к повышению возраста вступающих в брак и растущему числу холостых и незамужних. Также частыми стали и внебрачные рождения детей среди рабочих и в сельской местности. Как раз это и случилось в случае Эмиля и Луизы. Только 1 января 1876 года в Пруссии была введена т. н. «Свобода брака», под которую, однако, не подпадали солдаты и некоторые госслужащие. Они по-прежнему нуждались в «Разрешении на брак».30.09.1860 у Эмиля и Луизы родилась вторая дочь по имени Анна (Anna Maria LouiseTheile), которая впоследствии вышла замуж за Волкова Николая Васильевича. Супруги проживали в г. Алексин в деревянном доме в переулке рядом с больницей. У них родилась дочь, которую назвали «Маняша». Анна Тейле скончалась в Туле в 1942 году.

Карьера Эмиля Тейле в России явно удавалась. В 1872 году Эмиль Тейле фигурирует в качестве «контролера (качества)» при тульской ружейной фабрике в записи о конфирмации своей дочери Берты: «Auguste Louise Bertha (основное имя „Bertha“ подчеркнуто пастырем) Theile… Tochter des Controlleurs an d. Gewehrfabrik Emil Theile u. seine Ehefrau Louise.. geb. in Spandau, Preußen, im Dec. 1855» («..дочь контролера в ружейной фабрике Эмиля Тейле и его жены Луизы. родилась в Шпандау, Пруссия, в Декабре 1855»).

В 1875 году старшая дочь четы Тейле Берта вышла замуж за Роберта Фридриха Миерклей (Robert Friedrich Mierkley). В церковной записи об их венчании Эмиль Тейле фигурирует как «ружейный мастер». Невеста: «Bertha Auguste Louise Theile.. Tochter des Gewehrmeisters Emil Reinhold Adolph Theile u. seine Ehefrau Louise Auguste Marie Theile» («..дочь ружейного мастера Эмиля Рейнгольда Адольфа Тейле и его жены Луизы Августы Марии Тейле»).
В 1884 году, в возрасте 50 лет, скончалась первая жена Эмиля Тейле Луиза. Относительно молодой вдовец Эмиль Тейле женился во второй раз на девушке, которую также звали Луиза (девичья фамилия Рейнеке).

Во втором браке у Эмиля Тейле было несколько детей. 22 июня 1885 года родился первый из них — Эмиль Луис Тейле (Emil Louis Theile), которого в России именовали Эмилем Эмильевичем. Эмиль Эмильевич Тейле жил в Москве на Крестьянской Заставе недалеко от Таганской площади. Позже был репрессирован как лицо немецкой национальности, его дочь Елена Эмильевна усыновлена русскими родителями и поменяла фамилию на Владимирова. В 2012 году внучка Эмиля Эмильевича по имени Ирина обращалась на сайт программы «Жди меня» с целью найти возможных родственников в Германии. В 1887 году родилась первая дочь — Елена (Helene

Pauline Olga Theile). В 1891 году она скончалась в возрасте четырёх лет. В Октябре 1888 родился второй сын —
Фридрих Вильгельм Тейле, который скончался в 1891. В 1890 родился третий сын — Альфред Гвидо Тейле (Alfred Guido Theile), который 21 октября 1907 благополучно сдал конфирмационный экзамен при лютеранской церкви Тулы. В 1892 году родилась дочь Магдалена Луиза Тейле, умершая в том же 1892. В 1895 родился четвёртый сын — Виктор Рудольф Тейле, скончавшийся в том же году. В 1898 — пятый сын — Виктор Герман Тейле, скончавшийся в том же году. В записи о его рождении должность Эмиля Тейле уже обозначена как «старший классный мастер».
В дальнейшем в книге о рождениях евангелическо-лютеранского прихода г. Тулы чета Тейле фигурировала уже только в качестве «восприемников», то есть «крестных». Дети Эмиля Тейле от обоих браков общались и дружили не только между собой, но и с двоюродными братьями — сыновьями Рейнгольда Тейле.

Эмиль Тейле из Грюнберга скончался в 1914 году в Туле в возрасте 84 лет. Запись о его смерти находится в пасторской книге для внутреннего пользования лютеранской общины. В 1914 начиналась Первая мировая война, и в связи с этим открытая немецкая жизнь в России более не была возможной

Примечания 

Выдающиеся граждане г. Тулы до 1917 года
Тульский оружейный завод
Оружейники Российской империи
Персоналии:Тула
Иммигрировавшие в Россию из Германии